Australian Open 2020 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 20 ianuarie-2 februarie 2020. A fost a 108-a ediție a Australian Open și cea de-a 52-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2020. Evenimentul a făcut parte din Turul ATP 2020 și Turul WTA 2020. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al turneului a fost Kia.

Novak Djokovic și Naomi Osaka au fost campionii ediției trecute la simplu masculin și, respectiv, la simplu feminin. Osaka a pierdut în turul al treilea în fața lui Coco Gauff. În schimb, Djokovic și-a apărat cu succes titlul învingându-l pe Dominic Thiem în finală, câștigând turneul pentru a opta oară (record).

Aceasta a fost prima ediție a Australian Open cu GreenSet, o suprafață dură produsă de GreenSet Worldwide. GreenSet a fost al treilea tip de suprafață tare folosită pentru Australian Open.

Câștigători 
Sârbul de 32 de ani Novak Djoković și-a apărat titlul la simplu masculin. El l-a învins pe vechiul său rival Roger Federer în seturi consecutive în drum spre finală, unde l-a învins pe Dominic Thiem, în cinci seturi. Aceasta a marcat a opta victorie a lui Djokovic la Australian Open și al 17-lea titlu de Grand Slam, făcându-l primul jucător masculin din Open Era care a câștigat titluri de Grand Slam în trei decenii diferite. A recâștigat, de asemenea, locul 1 mondial în clasamentul ATP. 

Câștigătoarea la simplu feminin a fost americanca de origine rusă Sofia Kenin, care la vârsta de 21 de ani a devenit cea mai tânără campioană de la triumful Mariei Șarapova, în vârstă de 20 de ani, în 2008. Câștigarea primului ei Grand Slam a însemnat debutul în top 10.

Dublul masculin a fost câștigat de perechea americano-britanică Rajeev Ram și Joe Salisbury, care au cucerit primul lor titlu de Grand Slam la dublu masculin la Australian Open. Ram, în vârstă de 35 de ani, a fost la cea de-a 58-a participare la dublu de Grand Slam, întrecându-l pe Martin Damm cu 55 de participări.

Dublul feminin a fost dominat de cuplul maghiaro-francez Tímea Babos și Kristina Mladenovic. Ele au triumfat și la French Open 2019, iar Mladenovic a câștigat și în 2016 împreună cu Caroline Garcia. Pe circuitul WTA Tour, ele au câștigat împreună al zecelea trofeu jubiliar.

Câștigătorii la dublu mixt au fost cehoaica Barbora Krejčíková și croatul Nikola Mektić. Pentru Krejčíková a fost al doilea titlu consecutiv la dublu mixt, în timp ce Mektić a câștigat primul său trofeu de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Câte 2.000 de puncte au fost acordate câștigătorilor titlurilor la simplu masculin și feminin. Finalistul la masculin a primit 1.200 de puncte, iar la feminin 1.300 de puncte.

Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiile totale de la Australian Open pentru 2020 au fost majorate cu 13,6% până la un record de 71.000.000 A$.

*pe echipă

Referințe

2020
2020 în tenis